Список островов по высоте содержит все морские острова мира с самой высокой вершиной более 1500 м (таким образом, все эти вершины входят в список Ультра). Наибольшие высоты континентальной суши включены для сравнения.

Континенты

Острова с самыми высокими вершинами более 1500 м

См. также 
 Список островов по площади
 Список островов по населению

Примечания

Ссылки 
 The World Ultras Homepage на Peaklist.org.
 Highest and lowest points in countries islands oceans of the world
 Peakbagger.com Search Page. Peakbagger.com,
 Welcome to the Global Volcanism Program Global Volcanism Program.

Списки островов
Острова по высоте